Осада Ле-Кенуа:

 Осада Ле-Кенуа (1715)
 Осада Ле-Кенуа (1793)
 Осада Ле-Кенуа (1794)